Zick – personaggio del fumetto e cartone Monster Allergy
 Zick – soprannome di Isaac, forma inglese del nome proprio di persona Isacco

Persone 
 Alexander Zick (1845-1907) – artista tedesco
 Bob Zick (1927) – giocatore di baseball statunitense
 Carl Zick (fl. c. 1808) – artista tedesco
 Conrad Zick (1773-1836) – artista tedesco
 Gustav Zick(1809-1886) – artista tedesco
 Januarius Johann Rasso Zick (1730-1797) – artista tedesco
 Johann Martin Zick (1684-1753) – artista tedesco
 Johann Zick (1702-1762) – artista tedesco